

Musica 
Get Some  – album degli Snot del 1997
Get Some  – singolo di Lykke Li del 2010, dall'album Wounded Rhymes

Televisione 
 Uccidilo (Get Some) – puntata di Generation Kill